

Miejscowości
 Pobórka Mała - wieś w Polsce
 Pobórka Wielka - wieś w Polsce

 Pobórka - wieś na Ukrainie